Samsung SGH-E700 — стільниковий телефон фірми Samsung Electronics.

Схожі моделі 
 Samsung SGH-E710
 Samsung SGH-P510
 Samsung SGH-E300
 LG G7120
 LG G7100

Див. також 
 Samsung Electronics

Посилання 
 Опис на сайті Samsung

E
Мобільні телефони з інфрачервоним передавачем
Мобільні телефони, представлені в 2003 році